Рижов — російське прізвище.

Відомі носії:
 Рижов Іван Петрович (1913—2004) — російський актор, народний артист Росії (1980)
 Рижов Кім Іванович (1931—1999) — радянський поет-пісняр
 Рижов Микола Іванович (1900—1986) — радянський актор
 Рижов Микола Олександрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рижов Станіслав Анатолійович (1970—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рижов Юрій Олексійович (1930—2017) — радянський і російський вчений у галузі механіки рідини і газу, політичний і громадський діяч, дипломат

Російські прізвища